Кимарк (), согласно исследованиям Джеффри Монмутского, восемнадцатый легендарный король Британии, сын короля Сисила I.

Родословная

Источники 

 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии